Il singolare del torneo di tennis SAP Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andy Murray che ha battuto in finale Ivo Karlović 6-7(3), 6-4, 7-6(2).

Teste di serie 

  Andy Roddick (semifinali)
  James Blake (secondo turno)
  Andy Murray (campione)
  Marat Safin (quarti)

 Mardy Fish (quarti) 
 Benjamin Becker (semifinali) 
 Hyung-Taik Lee (quarti) 
 Vince Spadea (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

SAP Open 2007
ATP Tour 2007